Ардзинба або Ардзінба () — абхазьке прізвище. Відомі носії:
 Ардзинба Владислав Григорович — абхазький державний і політичний діяч, радянський історик-сходознавець
 Ардзінба Марія Кукунівна — абхазька радянська діячка